Sancho Dávila o Sancho de Ávila puede referirse a:

 Sancho Blázquez Dávila, obispo de Ávila entre 1312 y 1355;
 Sancho Dávila y Carrillo de Mendoza (c. 1515), I marqués de Velada;
 Sancho Dávila y Daza (1523–1583), militar destacado en las guerras de Flandes y de Portugal;
 Sancho Dávila Toledo (1546-1626), hijo del I marqués de Velada, obispo de Cartagena, de Jaén, de Sigüenza y de Plasencia;
 Antonio Sancho Dávila de Toledo y Colonna (1590–1666), III marqués de Velada, militar, diplomático y hombre de Estado español;
 Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio (1615-1689), hijo del anterior, virrey de Valencia y de Nápoles;
 Sancho Dávila de Ágreda (1870-1941), conde de Villafuente Bermeja;
 Sancho Dávila y Fernández de Celis (1905-1972), hijo del anterior, delegado de Falange Española en 1938 y presidente de la Real Federación Española de Fútbol entre 1952-54.